Brissaud ist der Familienname folgender Personen:

 André Brissaud (1920–1996), französischer Historiker, Journalist und Buchautor
 Édouard Brissaud (1852–1909), französischer Pathologe
 Laurent Brissaud (* 1965), französischer Kanute

Brissaud bezeichnet 
 einen Fremdreflex (Brissaud-Reflex)
 ein Hirnstammsyndrom (Brissaud-Syndrom)

Siehe auch:
 Brisseau, Brissot